San Isidro Labrador (« saint Isidore le Laboureur ») est originellement le nom en espagnol d'Isidore le Laboureur (v. 1070- v. 1130), un saint catholique espagnol.

Toponyme 

 San Isidro Labrador, une municipalité de la province de Pangasinan, aux Philippines ;
 , une municipalité du département de Chalatenango, au Salvador ;
 San Isidro Labrador, une division territoriale de la municipalité de Turén (État de Portuguesa), au Venezuela.